Oscar Jonsson kan avse:
Oscar Jonsson, målare
Oscar Jonsson (fotbollsspelare)
Oscar Jonsson (krigsvetare)
Oscar Jonsson i Risinge